Il doppio del torneo di tennis Abierto Mexicano Telcel 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Nicolás Lapentti e Daniel Orsanic che hanno battuto in finale Luis Herrera e Javier Sánchez 4-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Luis Lobo /  Javier Sánchez (primo turno)
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (semifinali)

 Nicolás Lapentti /  Daniel Orsanic (campioni)
 Hendrik Jan Davids /  Andrew Kratzmann (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 1997
ATP Tour 1997